Mostje (Juršinci), een plaats in de Sloveense gemeente Juršinci
 Mostje (Lendava), een plaats in de Sloveense gemeente Juršinci